Euphione är ett släkte av ringmaskar. Euphione ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Euphione